Andreas Schweiger ist der Name folgender Personen:

* Andreas Schweiger (Biathlet) (1953–2018), deutscher Biathlet
 Andreas Schweiger (Boxer) (* 1965), deutscher Boxer
 Andreas Schweiger (Koch) (* 1976), deutscher Koch